Пету́х:

 Петух — самец птиц семейства куриных.
 Петух (геральдика) — символ в геральдике.
 Петух (золотая монета Франции) — название золотых монет в 20 и 10 франков.
 Петух (река) — река в Вологодской области.
 Петух (скульптура) — скульптура на Трафальгарской площади в Лондоне.
 Петух (созвездие) — отменённое созвездие южного полушария неба.
 Петух (фильм, 1965) — мелодрама Хангельды Агаханова и Ниссона Зелеранского (СССР, 1965).
 Петух (фильм, 2015) — короткометражная трагикомедия Алексея Нужного (Россия, 2015).
 Петух, или опущенный — жаргонное название представителя низшей касты заключённых.
 Петух — просторечное название кронштейна заднего переключателя скоростей велосипеда.

См. также 
«Дать петуха» — срыв мужского голоса при пении высоких нот, с изданием писклявого звука.

  (значения)
  (значения)
  (значения)
 
  (значения)